Amonita pode se referir a:

 Amonitas, antigo povo do Oriente Médio citado na Bíblia
 Língua amonita, idioma semita falado por este povo, semelhante ao hebraico bíblico
 Amonita, nome comum a diversos tipos de explosivos feitos com nitrato de amônio
Amonitas, amonites ou amonoides, grupo extinto de moluscos cefalópodes (do Devoniano ao Cretáceo)

Desambiguação